Inferno e paradiso – manga giapponese
Inferno e paradiso – album del 1979 di Giacomo Simonelli
Inferno e paradiso (Heaven & Hell) – romanzo del 1987 di John Jakes
Inferno e paradiso – origami usato come gioco da bambini

Pagine correlate 
Paradiso e Inferno